Касас Колорадас има више значења:

 Касас Колорадас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Колорадас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Касас Колорадас (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Касас Колорадас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Колорадас (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Касас Колорадас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Касас Колорадас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Касас Колорадас (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Касас Колорадас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику